The Bitter End (nachtclub), een nachtclub in New York
 The Bitter End (Placebo), een nummer van de rockband Placebo